Тип «Слейпнер» () — тип норвежских корветов. По программе строительства флота от 1960 года, планировалось ввести в строй пять кораблей этого класса, но из-за недостатка финансирования это число было позднее сокращено до двух, построенных в 1963—1967 годах. Основным назначением корветов этого типа являлось обеспечение противолодочной обороны, а с 1972 года, получив новое противолодочное вооружение, они были переклассифицированы в охотники за подводными лодками. С 1980-х годов оба корабля использовались в основном в роли учебно-тренировочных судов, а в 1992 году были сняты с вооружения.

Представители

Литература